Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1997 fand vom 6. bis 14. September in den Niederlanden statt. Die Spiele wurden in Eindhoven und ’s-Hertogenbosch ausgetragen. Die Gastgeber gewannen zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Die Niederlande waren als Gastgeber gesetzt. Die besten vier Mannschaften der Europameisterschaft 1995 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Italien als Titelverteidiger, der Zweite BR Jugoslawien, der Vierte Bulgarien und der Fünfte Russland.

24 Mannschaften spielten um sieben weitere Plätze. In der ersten Runde traten 23 Teams in zwei Vierer- und drei Fünfergruppen an, in denen sie gegen jeden Gegner daheim und auswärts antraten. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde. Die Gruppenzweiten spielten gemeinsam mit Österreich, das als Gastgeber der Qualifikationsrunde in Wien hinzukam, „jeder gegen jeden“. Die besten vier Mannschaften dieser Gruppe spielten im Halbfinale und Finale um die letzten beiden Plätze in der Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1997
Volleyballveranstaltung 1997
Europameisterschaft der Manner 1997
Sportveranstaltung in Eindhoven
Sportveranstaltung in ’s-Hertogenbosch
Europameisterschaft der Manner 1997